Der Moskauer Bürgermeisterpokal 2016 war ein Billardturnier in der Disziplin Freie Pyramide, das vom 9. bis 14. Mai 2016 im Olimpijski in der russischen Hauptstadt Moskau stattfand.

Die Russin Diana Mironowa verteidigte ihren Titel durch einen 5:2-Finalsieg gegen ihre Landsfrau Kristina Saltowskaja. Den dritten Platz belegten Swetlana Maximowa und die Belarussin Kazjaryna Perepetschajewa. Vorjahresfinalistin Olga Milowanowa schied im Viertelfinale gegen Maximowa aus.

Bei den Herren setzte sich der Weißrusse Jauhen Saltouski im Endspiel gegen den Ukrainer Artem Mojissejenko mit 7:4 durch. Die Russen Kirill Jurin und Juri Paschtschinski kamen auf den dritten Rang. Titelverteidiger war der Ukrainer Artur Piwtschenko, der in der Runde der letzten 32 an Wiktor Loktew scheiterte.

Preisgeld 
Das Preisgeld wurde gegenüber dem Vorjahr um 500.000 Rubel erhöht, wobei die Erhöhung hälftig auf die beiden Wettbewerbe entfiel.

Herrenturnier

Modus 
Die 117 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab der Runde der letzten 64 wurde im K.-o.-System gespielt.

Finalrunde

Damenturnier

Modus 
Die 57 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Sechzehntelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Finalrunde

Einzelnachweise 

2016
Billardveranstaltung 2016
Olimpijski